Jean Marot (v. 1450 - v. 1526), poète et rhétoriqueur français, père du poète Clément Marot.
 Jean Marot (v. 1619 - 1679), architecte et graveur français.
 Jean Marot, mathématicien.

Voir aussi